Pronoe  (griechisch , „die Vorsorgende“ oder „die Vorausdenkerin“) ist in der griechischen Mythologie:

 Pronoe (Tochter des Nereus), eine der Nereiden
 Pronoe (Gattin des Kaunos), weissagend Najade in Lykien, Mutter des Aigialos
 Pronoe (Mutter des Lassos), eine Najade
 Pronoe (Tochter des Asopos), von Poseidon Mutter des Phokos
 Pronoe (Tochter des Phorbos), Gattin des Aitolos, Mutter des Pleuron und Kalydon
 Pronoe (Tochter des Melampus), Schwester der Manto